Tunia (rijeka), u Kolumbiji
 Tunia (jezik), iz skupine sjevernih voltaško-kongoanskih jezika